Куарейм () — населённый пункт на севере Уругвая, на территории департамента Артигас.

География 
Расположен в северо-западной части департамента, на левом берегу реки Куарейм, на расстоянии приблизительно 105 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Артигаса, административного центра департамента. Абсолютная высота — 50 метров над уровнем моря. Через Куарейм проходит национальная автомагистраль № 3.

Население 
По данным переписи 2011 года, численность населения составляла 710 человек (372 мужчина и 338 женщин). Имелось 229 домов. Динамика численности населения Куарейм по годам:

Примечания 

Населённые пункты Уругвая